Příjmení Downey nese více různých osobností:

 Brian Downey (* 1951) – irský bubeník, instrumentalista a skladatel 
 Robert Downey – rozcestník
 William Downey (1829–1915) – anglický portrétní fotograf v období viktoriánského Londýna